

Geografia

Francia 
 Linthal – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Svizzera 
 Linthal – ex comune ora frazione del comune di Glarona Sud (Canton Glarona)
 Linthal – valle del fiume Linth (Canton Glarona)